Ва́цлав Краль (; ) — чехословацкий историк, специалист по новейшей истории Чехословакии, в первую очередь истории нацистской оккупации Чехословакии и Движения Сопротивления в Центральной Европе.

Биография 

В 1949 году получил доктора философии.

В 1952—1963 годы — научный сотрудник Института истории Чехословацкой АН.

В 1960 году получил Государственную премии Клемента Готвальда за свой основной труд «Вопросы хозяйственного и социального развития чешских земель в 1938-1945 гг.».

С 1964 года — директор  Чехословацкой АН.

Был ответственным редактором научного журнала .

Награды 
 Государственная премия имени Клемента Готвальда (1960)

Научные труды

Монографии 
 Král V. O Masarykově a Benešově kontrarevoluční protisovětské politice. Král, Václav. Praha : SNPL, 1953. 234 s.
 Král V. Intervencní válka ceskoslovenské burzoasie proti Madarské Sovetské Republice n roce 1919, Praha, 1954;
 Král V. Otázky hospodárského a sociálního vývoje n ceských zemích n letech 1938-1945, sv. 1-3, Praha, 1957-59
 Král V. Politické strany a Mnichov. Král, Václav. Praha : Nakladatelství Svobodného slova, 1961. 226 s. ; Chteli nás vyhubit, 2 vyd., Praha, 1961;
 Král V. Pravda o okupaci, Praha, 1962;
 Král V., ,  Cestou k Únoru: Dokumenty. z archivních materiálů vybral, uspořádal a úvodní studii napsal Václav Král ; Předmluva Luděk Kapitola a Bohuslav Kučera. 1. vyd. Praha : , 1963. 433 s.
 Král V. Zločiny proti Evropě. 1. vyd. Praha : , 1964. 440, [3] s. : [16] s. fot. příl. ; 8° (Dokumenty. Edice SPB ; Sv. 126) [Odkazy na lit.; Pozn.; Zdobený tit. dvoulist, obálka a vazba: Mikuláš Medek; 8000 výt.] ISBN:(Váz.)
 Král V. "Plán Zet". Praha : , 1973. 235 s.
 Král V. Dny které otřásly Československem. — Praha, 1975. 332 s.
 Král V. Osvobození Československa. — Praha, 1975. 428 s.
 Král V. Zdeněk Nejedlý a Gollova škola. Václav Král. Praha : Univerzita Karlova, 1986. 191 s. (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographia. Sv. 89.)

Переводы на русский язык

Статьи 
 Král V. F. A. Brauner za revoluce a reakce 1848-1849. // Sborník archivních prací. Praha : Ministerstvo vnitra Roč. 2, č. 1. 1952. s. 123-190
 Král V. Recenze: Zahraniční politika a diplomacie německého imperialismu koncem 19.století Jerusalimskij, A. S.м Praha : Mír-DP, 1952 // , 1 [51], č. 4, 1953 s. 512-515
 Král V. Recenze: Wilsonovská legenda v dějinách ČSR Hájek, Jiří S. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1953 // , 1 [51], č. 4. 1953. s. 512-515
 Král V. Recenze: Zur Justiz im Dritten Reich Helmut Heiber 1955 Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte., München : Institut für Zeitgeschichte,, 0042-5702, Roč. 3, č. 3 (1955), s. 275-296 // . 3 [53], č. 4. 1955. s. 710-711
 Král V. Československo a Mnichov. // . Praha : Historický ústav ČSAV 7 [57], č. 1. 1959. s. 25-48
 Král V. Odsun Němců ze slovanských zemí a dnešní revanšisté. // . Praha : Slovanský ústav Československé akademie věd 48, č. 1.1962. s. 6-8
 Král V. Slovanské národy a Slovensko v německé politice 1939-1945. // . Praha, Academia,; Ústav jazyků a literatur ČSAV; Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV 50, č. 4. 1964. s. 193-205
 Král V. Kritické zářijové dny. // . Praha, Academia, 54, č. 5. 1968. s. 369-385
 Král V. Rumunsko a průchod Rudé armády na pomoc Československu v roce 1938. // . Praha : Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV 52, č. 6. 1966. s. 330-338
 Král V. Moskevský impuls. // . Praha, Academia, 57, č. 6. 1971. s. 449-456. [VII. kongres Kominterny v r. 1933 v Moskvě]
 Král V. Historická věda v socialistické společnosti. //  / Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV 20 [70], č. 5. 1972. s. 706-729. [Předneseno na společném zasedání vědeckého kolegia historie ČSAV a vědeckého kolegia SAV ve Smolenicích dne 14. června 1972, jakož i na společném zasedání ČSI - ČSAV a katedry československých dějin filosofické fakulty university Karlovy dne 19. června 1972.]
 Král V. O marxistickou koncepci národních dějin. Král, Václav. // . Praha, Academia, 58, č. 2. 1972. s. 123-126. [Teoretické problémy historie. Sborník statí. Připr. kol. pod ved. Václava Krále. Praha, Academie 1927. Sv. 1, 2. 459 s.]
 Král V. O marxistickou koncepci národních dějin. // . Praha, Academia, 59, č. 2. 1973. s. 97-111
 Král V. Revanšistické dějepisectví o československé historii. //  = Acta Silesiaca. 71, č. 1, (1973), s. 1-13
 Král V. Česko-sovětské vztahy v období příprav Slovenského národního povstání. // . Praha, Academia, 60, č. 4. 1974. s. 273-29
 Král V. Anglická politika před schůzkou v Berchtesgadenu v září 1938. Příspěvek k historii mnichovské dohody. // . Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV 21 [71]. č. 4. 1973. s. 498-526
 Král V. Smlouva československo-sovětská v roce 1943. // . Praha, Academia, 59, č. 6. 1973. s. 449-455
 Král V. V. kongres historiků NDR. // . Praha, Academia, 59, č. 1. 1973. s. 84-86. [Drážďany, 12.-15.12.1972]
 Král V. Zamyšlení nad půlstoletím SSSR. // . Praha, Academia, 59, č. 1, (1973,) s. 1-7
 Král V. Do dalšího desetiletí.  // . Praha, Academia, 60,  č. 2. 1974. s. 97-99
 Král V. Historická literatura o Mnichovu 1938. Král, Václav. //  / Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV 22 [72], č. 1. 1974. s. 31-56
 Král V. Západ a Slovenské národní povstání. //  / Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV 23 [73], č. 1, (1975), s. 51-74
 K otázce mezinárodních souvislostí Pražského povstání v květnu 1945 výňatek z práce "Osvobození Československa", kterou vydává nakladatelství Academia. [Část 1] //  / Křížek, Jurij; Neckářová, Libuše; Cesar, Jaroslav; Hroch, Miroslav; Hrozienčík, Jozef; Janáček, Josef; Král, Václav; Kropilák, Miroslav; Kučera, Matúš; Matula, Vladimír; Peša, Václav; Purš, Jaroslav. Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1975, 944 s., 0045-6187, 23 [73], č. 2. 1975. s. 161-189
 K otázce mezinárodních souvislostí Pražského povstání v květnu 1945. [Část 2. dokončení] //  /Křížek, Jurij; Neckářová, Libuše; Cesar, Jaroslav; Hroch, Miroslav; Hrozienčík, Jozef; Janáček, Josef; Král, Václav; Kropilák, Miroslav; Kučera, Matúš; Matula, Vladimír; Peša, Václav; Purš, Jaroslav. Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1975, 944 s., 0045-6187, 23 [73], č. 3, (1975), s. 349-376
 Král V. Pražské povstání v kontextu národní a demokratické revoluce. // . Praha, Academia, 61, č. 4. 1975. s. 241-254.
 Král V. Přínos Slovenského národního povstání ke vztahům československo-sovětským. // . Praha, Academia, 61, č. 1.1975. s. 1-29
 Král V. V předvečer Pražského povstání: vytvoření první vlády národní fronty: Moskva, březen 1945. // . Praha, Academia, 61, č. 3. 1975. s. 161-175
 Král V. V předvečer Pražského povstání. // . Praha, Academia, 61, č. 2, (1975,) s. 81-106
 Král V. Klement Gottwald stratég revoluce. // . Praha, Academia, 63, č. 1. 1977. s. 1-23
 Král V. Velká říjnová socialistická revoluce a revoluční proces v Československu. // . Praha, Academia, 63, č. 4-5, (1977,) s. 257-274
 Král V. Přerůstání národní a demokratické revoluce v socialistickou. Vítězný únor 1948. Král, Václav. // . Praha, Academia, 64, č. 1. 1978. s. 1-24.
 Král V. 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a Československo. // Slovanské historické studie. Praha : Československo-sovětský institut ČSAV. 12. 1979. s. 5-21
 Král V. Československá zahraniční politika a Mnichov 1938. // . Praha, Academia, 65, č. 1. 1979. s. 1-12
 Král V. Karel IV. a naše doba. // . Praha, Academia, 65, č. 2. 1979. s. 169-176
 Král V. Poznámky k literatuře o československých dějinách 1939-1945. Král, Václav. // . Praha : Československo-sovětský institut ČSAV 66, č. 3. 1980. s. 177-185.
 Král V. V. sjezd československých historiků. Král, Václav. // . Praha : Československo-sovětský institut ČSAV 68, č. 3, (1982,) s. 228-233. [Praha, 19.2.-21.2.1982]

Примечания

Литература 
 на русском языке
 
 на других языках
 
 K nedožitým šedesátinám Václava Krále.. // . Praha : Československo-sovětský institut ČSAV 72. č. 3. 1986. s. 252-260
 Moulis V., Sládek, Z. Opožděná úvaha nad dílem V. Krále. Moulis, Vladislav - Sládek, Zdeněk. // Historie a vojenství / 39, č. 3. 1990. s. 147-161
 Prof. Dr. Václav Král, DrSc., 9. 2. 1926 - 12. 12. 1983. -redakce-. // . Praha : Československo-sovětský institut ČSAV 70, č. 1, (1984,) s. 1-2
 

Историки Чехословакии
Историки нацизма